Les élections municipales slovènes de 2022 se déroulent les 20 novembre et  afin de renouveler pour quatre ans les conseils municipaux de Slovénie.

Résultats

Ljubljana

Maire

Conseil municipal

Notes et références 

Slovénie, 2022
Slovénie, municipales
Municipales, 2022
Politique en novembre 2022